Kolumbija
 Opón (rijeka)
 Opon (Indijanci)